Олекса́ндр Микола́йович Базо́вський (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив загальноосвітню школу, 1996-го — Овруцьке СПТУ № 35 за спеціальністю «тракторист». Протягом 1996—1997 років пройшов строкову військову службу у прикордонних військах України; служив стрільцем, гранатометником.

Призваний за мобілізацією у березні 2014-го, гранатометник 30-ї бригади.

З літа 2014 року брав участь в боях на сході України. Зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання 31 серпня поблизу Лутугиного. Лікувався у військових госпіталях в Харкові та Ірпені. Після 30-денної відпустки продовжив лікуватися в Овруцькій ЦРЛ. 10 листопада серце Олександра зупинилося, помер у реанімаційному відділенні.

Без брата лишилась сестра.

Похований в селі Рудня.

Вшанування 
На будівлі Овруцького професійного ліцею — вулиця Тараса Шевченка, 11 — відкрито меморіальну дошку Олександру Базовському.

Посилання 
 Базовський Олександр Миколайович 
 Український Меморіал

Уродженці Овруцького району
Поховані в Овруцькому районі